Vincenzo D'Anna – politico italiano nato nel 1831
 Vincenzo D'Anna – politico italiano nato nel 1951